Makron kan syfta på:

 Makron (diakritiskt tecken) – ett diakritiskt tecken
 Makron (bakverk) – ett bakverk
 Makrón Óros – ett berg i Grekland

Se även 
 Makro
 Makaron